VG, vg o v. g. puede referirse a:
VG (Verdens Gang, literalmente: El curso del mundo), periódico noruego.
VG (también conocido como Amiton o Tetram), arma química.
v.gr. o v.g., abreviaturas de verbigracia (locución latina que significa por ejemplo).